Schnellstraßenbahnlinie steht für eine Straßenbahnlinie:
 
 die abschnittsweise als Schnellstraßenbahn ausgebaut ist
 die als Straßenbahnschnelllinie an bestimmten Haltestellen durchfährt